Tatischtschewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Tatischtschewo (Saratow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Saratow

Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Tatischtschewo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Tatischtschewo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Tatischtschewo (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Tatischtschewo (Moskau, Dmitrow, Djadkowo), in der Oblast Moskau, Rajon Dmitrow, Landgemeinde Djadkowo
 Tatischtschewo (Moskau, Dmitrow, Orudjewo), in der Oblast Moskau, Rajon Dmitrow, Landgemeinde Orudjewo
 Tatischtschewo (Moskau, Istra), in der Oblast Moskau, Rajon Istra
 Tatischtschewo (Moskau, Naro-Fominsk), in der Oblast Moskau, Rajon Naro-Fominsk
 Tatischtschewo (Moskau, Solnetschnogorsk), in der Oblast Moskau, Rajon Solnetschnogorsk
 Tatischtschewo (Moskau, Wolokolamsk), in der Oblast Moskau, Rajon Wolokolamsk
 Tatischtschewo (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Tatischtschewo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Tatischtschewo (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Tatischtschewo (Tula), in der Oblast Tula
 Tatischtschewo (Twer, Kimry), in der Oblast Twer, Rajon Kimry
 Tatischtschewo (Twer, Olenino), in der Oblast Twer, Rajon Olenino